Pierre Emile Kordt Højbjerg, född 5 augusti 1995 i Köpenhamn, är en dansk fotbollsspelare som spelar som mittfältare för Tottenham Hotspur och Danmarks herrlandslag.

Klubbkarriär
Mitt i säsongen 2018/2019 fick han ta över kaptensbindeln i Southampton efter det att Ralph Hasenhüttl tagit över som tränare och den tidigare kaptenen Steven Davis lämnat klubben. 

Den 11 augusti 2020 värvades Højbjerg av Tottenham Hotspur.

Landslagskarriär
Højbjerg debuterade i Danmarks seniorlandslag den 28 maj 2014 mot Sverige.

Statistik

Klubbstatistik

Källor

Noter

Danska landslagsspelare i fotboll
Spelare i FC Bayern München
Spelare i FC Augsburg
Spelare i FC Schalke 04
Spelare i Southampton FC
Spelare i Tottenham Hotspur FC
Spelare i Fußball-Bundesliga
Spelare i Premier League
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2020
Spelare i VM i fotboll 2022
Idrottare från Köpenhamn
Födda 1995
Levande personer
Män